Афшин Биабангард (, род. 10 июня 1987 года) — иранский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов мира и Азии.

Биография 
Родился в Парсабаде. В 2006 году стал бронзовым призёром чемпионата Азии среди юниоров. В 2012 году завоевал серебряную медаль чемпионата Азии. В 2014 году стал бронзовым призёром чемпионата мира и Азиатских игр. Чемпион Азии 2016 года.

Ссылки 
 

Борцы Ирана
Чемпионы Азии по греко-римской борьбе